sigle :
 VLAN, un réseau local virtuel informatique.
nom commun :
 vlan ! est une onomatopée 
 Vlan, une hebdomadaire gratuit distribué en Belgique